Сім'я зміни () може означати:

Сім'я зміни (телесеріал, 1977) (; ) — 1977 гонконгський телесеріал, зароджений на TVB
Сім'я зміни (телесеріал, 2005) (; піньїнь: Jiā-biàn) — 2005 китайський телесеріал